Gara, un journal basque.
 Gara, une commune hongroise du comitat de Bács-Kiskun.
Gara, Ladislas (László) Homme de lettres, traducteur de la littérature hongroise en français, romancier (1904-1966)

Patronyme 

Alya Gara (née en 2001), nageuse tunisienne
 Anita Gara, joueuse d'échecs hongroise née en 1983
 Ticia Gara, joueuse d'échecs hongroise née en 1984
 Gara, Ladislas (László), homme de lettres, traducteur de la littérature hongroise en français, romancier (1904-1966)

Voir aussi 
 Gåra, une localité norvégienne.